USS Cheyenne je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Cheyenne (CL-117) 
 USS Cheyenne (SSN-773)

Cheyenne

pl:USS Cheyenne (CL-117)